Ostra kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Ostra, Marche, kommun, Marche, Provincia di Ancona, 
 Ostra Vetere, kommun, Marche, Provincia di Ancona,

Sverige 

 Ostra – en by i Sundby socken i Eskilstuna kommun

Tjeckien 

 Ostrá (ort), Mellersta Böhmen, 
 Ostrá (berg i Tjeckien, Mähren-Schlesien), 

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar